SSA steht für:

 Flughafen Salvador, Flughafen in Brasilien (IATA-Code)
 Secretaría de Salud, Mexiko
 Serial Storage Architecture
 Shan State National Army, bewaffnete Gruppe in Myanmar
 Signal Security Agency, ein früherer Geheimdienst der USA
 Signal Stability-based Adaptive Routing Protocol
 Social Security Administration, die US-Behörde für Sozialversicherung
 Société Suisse des Auteurs („Schweizerische Autorengesellschaft“), Urheberrechtsgesellschaft
 Somatostatin-Analoga, eine Wirkstoffgruppe, die in der Therapie neuroendokriner Tumoren eingesetzt wird, siehe Somatostatin
 Space Situational Awareness, Erkenntnisse über die Weltraumumwelt
 State Security Agency, ein südafrikanischer Geheimdienst
 Static Single Assignment, eine spezielle Klasse von Zwischencode aus dem Bereich Informatik, siehe Zwischencode #Static Single Assignment
 Südwestdeutscher Sprachatlas
 Föreningen Sveriges Sändareamatörer, Vereinigung der schwedischen Funkamateure
 Swiss Startup Association

ssA steht für:
 schwefelsaures Ammoniak, siehe Ammoniumsulfat

ssa steht für:
 Nilosaharanische Sprachen, Sprachcode nach ISO-639-2

.ssa steht für:
 SubStation Alpha (.ssa), ein textbasiertes Untertitelformat, siehe Untertitel #Untertitel und Computer

Abkürzung